Die Estoril Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis zum 6. Mai 2012 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Belgrad die Serbia Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Estoril Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat Juan Martín del Potro zur Titelverteidigung an. Im Finale besiegte er Richard Gasquet in zwei Sätzen und konnte seinen Titel somit erfolgreich verteidigen. Dies war sein zweiter ATP-Titel im Jahr 2012 und der insgesamt elfte Titel seiner Karriere. Zuvor hatten im Laufe des Turniers mit João Sousa und Daniel Muñoz de La Nava zwei Spieler zum ersten Mal in ihrer Karriere ein ATP-Viertelfinale erreicht.

Im Doppel gewannen im Vorjahr Eric Butorac und Jean-Julien Rojer den Titel, sie spielten jedoch in diesem Jahr an der Seite von jeweils neuen Partnern. Während Butorac bereits in der ersten Runde ausschied, erreichte Rojer zusammen mit Aisam-ul-Haq Qureshi wieder das Finale, wo sie gegen Julian Knowle und David Marrero in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer ATP-Titel; beide hatten zuvor schon jeweils fünf Titel mit anderen Partnern gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 29. April 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel/Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Oeiras